USS Mason je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Mason (DD-191) 
 USS Mason (DDG-87)

Mason